Termin MPO ima više značenja.

 Mijeloperoksidaza
 .mpo, fajl format